Фили́пп Каркассо́н (; род. 21 февраля 1955) — французский кинопродюсер. Некоторые источники указывают его фамилию как Каркассонне́.

Биография 
Филипп Каркассон родился 21 февраля 1955 года. Начинал журналистом в журнале Cinématographe. Познакомившись с известными режиссёрами, такими как Патрис Леконт, Клод Соте и Андре Тешине, начал продюсировать фильмы. Первый его фильм — «Тандем» режиссёра Патриса Леконта, снятый в 1985 году.

В настоящее время является президентом кинокомпании Ciné@ и продюсером компании Maison de Cinéma.

Женат на режиссёре Анн Фонтен, у них есть усыновлённый ребёнок.

В фильме «Огюстен, король кунг-фу» выступил и как продюсер, и как композитор.

Фильмография

Награды 
 1997 BAFTA — лучший не-англоязычный фильм — Насмешка (Ridicule)
 1994 BAFTA — лучший не-англоязычный фильм — Ледяное сердце (Un cœur en hiver) — номинация
 1991 BAFTA — лучший не-англоязычный фильм — Ромео и Джульетта (Romuald et Juliette) — номинация

Примечания